La 1. Lig 1981/82 fue la 24.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1981
Fútbol en 1982
Deporte en Turquía en 1981
Deporte en Turquía en 1982